

Geografia
 Ura – gewog (municipalità) del distretto di Bumthang (Bhutan)
 Ura – città della provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungheria)
 Ura – fiume della Siberia orientale
 Ura – fiume dell'oblast' di Murmansk
 Ura – villaggio della provincia di Burgos (Spagna)

Sigle 
 User Range Accuracy  – parametro di precisione del Global Positioning System
 Ultimate RISC Architecture  – tipo di architettura Assembly

Codici 
 URA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uralsk/Oral nel (Kazakistan)
 ura – codice ISO 639-3 della lingua urarina

Altro 
 Lingua ura – (codice ISO 639-3 uro)